Аугианский кодекс (, условное обозначение Fp или 010) — одна из древнейших рукописей Нового Завета на греческом и латинском языках, датируемая началом IX века. Кодекс состоит из 136 пергаментных листов и происходит из монастыря Райхенау.

Особенности рукописи 
Аугианский кодекс написан на пергаменте; размер листа — 23 на 19 см. Текст на листе расположен в две колонки. Левую колонку каждого разворота занимает греческий текст; правую — латинский перевод.

Рукопись представляет, как и Клермонтский кодекс, западный тип текста. Текст рукописи отнесен к II категории Аланда.

Состав 

Аугианский кодекс содержит Послания апостола Павла, но некоторые их части текста потеряны (Рим 1,1-3,19; 1 Кор 3,8-16; 6,7-14; Кол 2,1-8; Филем. 21-25; Евреям).

История 

Палеографически кодекс, по единодушному мнению исследователей, датируется началом IX века.

Сегодня рукопись хранится в Кембридже, в библиотеке колледжа Св. Троицы (B. XVII. 1).

См. также 
Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 R. Waltz, Codex Augiensis F (010): at the Encyclopedia of Textual Criticism.

Литература 
 
 F. H. A. Scrivener, Contributions to the Criticism of the Greek New Testament bring the introduction to an edition of the Codex Augiensis and fifty other Manuscripts, Cambridge 1859.
 K. Tischendorf, Anecdota sacra et profana ex oriente et occidente allata sive notitia, Lipsiae 1861, pp. 209—216.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи IX века